Imre László (1929–) gépészmérnök
 Imre László (1929–) röplabdázó
 Imre László (1944–) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár,  az MTA tagja